Kostelů zasvěcených svaté Markétě je více:

 Bazilika svaté Markéty (Břevnov)

 Kostel svaté Markéty (Bílčice)
 Kostel svaté Markéty (Bludovice)
 Kostel svaté Markéty (Bobrová)
 Kostel svaté Markéty (Brno)
 Kostel svaté Markéty (Břežany)
 Kostel svaté Markéty (Čermná ve Slezsku)
 Kostel svaté Markéty (Erpužice)
 Kostel svaté Markéty (Golčův Jeníkov)
 Kostel svaté Markéty (Havířov)
 Kostel svaté Markéty (Hlučín)
 Kostel svaté Markéty (Horní Planá)
 Kostel svaté Markéty (Chvalovice)
 Kostel svaté Markéty (Jaroměřice nad Rokytnou)
 Kostel svaté Markéty (Lamač)
 Kostel svaté Markéty (Lázně Kynžvart)
 Kostel svaté Markéty (Kašperské Hory)
 Kostel svaté Markéty (Královice) v Praze
 Kostel svaté Markéty (Kroučová)
 Kostel svaté Markéty (Loděnice)
 Kostel svaté Markéty (Loukov)
 Kostel svaté Markéty (Lučice)
 Kostel svaté Markéty (Měnín)
 Kostel svaté Markéty (Městec Králové)
 Kostel svaté Markéty (Mírov)
 Kostel svaté Markéty (Moravské Knínice)
 Kostel svaté Markéty (Nesuchyně)
 Kostel svaté Markéty (Ouběnice)
 Kostel svaté Markéty (Paršovice)
 Kostel svaté Markéty (Paříž)
 Kostel svaté Markéty Antiochijské (Podlažice)
 Kostel svaté Markéty (Prosetín)
 Kostel svaté Markéty (Přímětice)
 Kostel svaté Markéty (Přítluky)
 Kostel svaté Markéty (Radenín)
 Kostel svaté Markéty (Semonice)
 Kostel svaté Markéty (Skytaly)
 Kostel svaté Markéty (Strakonice)
 Kostel svaté Markéty Antiochijské (Suchdol)
 Kostel svaté Markéty (Suchohrdly u Miroslavi)
 Kostel svaté Markéty (Šonov)
 Kostel svaté Markéty (Ves Touškov)
 Kostel svaté Markéty (Vintířov), ale z liturgického hlediska jde o hřbitovní kapli
 Kostel svaté Markéty (Vysočany)
 Kostel svaté Markéty (Westminster)
 Kostel svaté Markéty (Zhoř)
 Kostel svaté Markéty (Zlatá Koruna)
 Kostel svaté Markéty (Zvole)
a další

Externí odkazy